E3 Saxo Bank Classic 2022 var den 64:e upplagan av det belgiska cykelloppet E3 Saxo Bank Classic. Tävlingen avgjordes den 25 mars 2022 med både start och målgång i Harelbeke. Loppet var en del av UCI World Tour 2022 och vanns av belgiska Wout van Aert som cyklade i mål tillsammans med lagkamraten Christophe Laporte från cykelstallet Jumbo-Visma.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
E3 Saxo Bank Classic 2022 på ProCyclingStats

Noter

2022
UCI World Tour 2022
2022 i Belgien